Den Namen Kleinnondorf tragen folgende Orte:

 die Katastralgemeinde Kleinnondorf (Gemeinde Rappottenstein) in Niederösterreich
 die Katastralgemeinde Kleinnondorf (Gemeinde Grafenschlag) in Niederösterreich

Siehe auch: Nondorf